Borders steht für
 Scottish Borders, eine Verwaltungseinheit in Schottland
 Borders Group, eine US-amerikanische Buchhandelskette

Borders ist der Familienname folgender Personen:
 Beau Borders (* 1976 oder 1977), US-amerikanischer Toningenieur und Rennfahrer
 Bill Borders (1930–2022), US-amerikanischer Ringer
 Gloria S. Borders, US-amerikanische Tontechnikerin
 Marcy Borders (1973–2015), US-amerikanische Büroangestellte und Terroropfer
 Pat Borders (* 1963), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Border